Иван Ефимович Трощинский (1783—1832) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант Русской императорской армии.

Биография 
Иван Ефимович Трощинский родился в 1783 году в дворянской семье.

12 апреля 1799 года был принят в воинскую службу титулярным юнкером. 15 марта 1801 года перевёлся из Коллегии иностранных дел, где служил переводчиком в Гусарский лейб-гвардии полк в чине поручика.

Отважно сражался в войнах третьей и четвёртой коалиций; был ранен и отмечен орденом Святого Георгия 4-го класса   11 августа 1809 года Трощинский был произведён в полковники.

28 января 1813 года Трощинский был награждён орденом Святого Владимира 3-й статьи за отличие при Какувячино.

После вторжения наполеоновской армии в Россию принял активное участие в Отечественной войне 1812 года, сражался в ряде ключевых сражений этой войны, а при Бородино получил ранение пулей в грудь навылет.

После изгнания неприятеля из пределов империи принял участие в заграничном походе русской армии; в сражении при Лютцене вновь был ранен и награждён орденом Св. Анны 2-й степени. 15 сентября 1813 года за отличия удостоен чина генерал-майора и 8 января 1814 года занял должность шефа Лубенского гусарского полка, с которым сражался под Гамбургом, где и закончил войну.

22 августа 1826 года И. Е. Трощинский был произведён в генерал-лейтенанты и награждён орденом Святого Владимира 2-й ст. 18 января 1828 года отправлен в почётную отставку по состоянию здоровья.

Иван Ефимович Трощинский умер в 1832 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Трощинский, Иван Ефимович

Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Лейб-гусары
Генерал-лейтенанты (Российская империя)